Rezultati Prvenstva Avstralije 1937 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Nancye Wynne je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Joan Hartigan (četrtfinale)
  Nancye Wynne (prvakinja)
  Thelma Coyne (polfinale)
  Nell Hopman (drugi krog)
  May Hardcastle (drugi krog)
  Dorothy Stevenson (polfinale)
  Emily Westacott (finale)
  Gwen O'Halloran (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1937